Legió I Adiutrix, activa del 68 al 444, creada per Neró.
 Legió I Armeníaca
 Legió I Flavia Constantia
 Legió I Flavia Gallicana Constantia
 Legió I Flavia Martis
 Legió I Flavia Pacis
 Legió I Flavia Theodosiana
 Legió I Germanica, activa del 48 aC a 70 dC, creada per Juli Cèsar.
 Legió I Isaura Sagittaria, legió romana pseudocomitatensis, que va ser objecte de lleva en l'època de Dioclecià.
 Legió I Italica, activa del 66 al , creada per Neró.
 Legió I Macriana Liberatrix:, activa del 68 al 69, creada per Luci Clodi Macer, governador d'Àfrica.
 Legió I Maximiana, legió romana comitatensis, creada vers 296 o 297 per l'emperador Dioclecià.
 Legió I Minervia, activa del 82 al , creada per Domicià.
 Legió I Parthica, activa del 197 al , creada per Septimi Sever.